Outcast:
 Outcasts («Изгои»; 2011) — научно-фантастический телесериал канала BBC One.
 Outcast (1999) — приключенческая компьютерная игра студии Appeal, выпущенная Infogrames.
 Outcast (1997) — восьмой студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Kreator.

См. также 
 Outkast — американский рэп-дуэт.